El periodismo en línea se define como el reporte de hechos producidos y distribuidos a través de Internet.

Uno de los primeros líderes fue The News and Observer en Raleigh, Carolina del Norte. Steve Yelvington escribió en la página web del Instituto Poynter sobre Nando, propiedad de N&O, diciendo que «Nando se convirtió en el primer sitio de noticias, serio y profesional de la Internet mucho antes que CNN, MSNBC, y otros seguidores». Se originó a principios de 1990 como «Nando Tierra».

Muchas organizaciones de noticias basadas en otros medios de comunicación también distribuyen noticias en línea, pero la cantidad que ellos utilizan del nuevo medio varía. Algunas organizaciones de noticias utilizan la web como uso exclusivo o como una salida secundaria para su contenido. La Asociación de Noticias en línea es la principal organización que representa a los periodistas en línea, con más de ochocientos miembros.

La Internet reta de diversas formas a las organizaciones de noticias tradicionales. Los diarios pueden perder clasificados de publicidad en los sitios web, que a menudo son objeto de interés en lugar de la geografía. Estas organizaciones están preocupadas por la pérdida real y percibida de los espectadores y de la circulación en la Internet.
Los ingresos obtenidos con la publicidad en sitios web de noticias a veces son demasiado pequeños (al menos por el momento) para mantener el sitio.

Incluso antes de la Internet, la tecnología y otros factores dividieron la atención del público, llevando a más -pero más restringidos– medios de comunicación.

Trabajo fuera de la prensa tradicional 

La Internet también ha dado lugar a una mayor participación a las personas que normalmente no son periodistas, como con Indy Media (Max Pérez).
Un estudio de investigación realizado por Pew Research Center for the People & the Press ofrece una clasificación a los lectores de periódicos y al movimiento de lectores en línea. Alrededor del 46% de los estadounidenses están clasificados como tradicionalistas. Esto significa que estas personas dependen de los medios de comunicación tradicionales como TV, prensa y radio. Los de la categoría Integrador confían en los medios de comunicación tradicionales así como en el aumento de las noticias en Internet. Esto es alrededor del 23% de los estadounidenses. Esta categoría es en su mayoría de la generación baby boom. La categoría que ahora está en aumento es la Net-Newsers. Es alrededor del 13% de los estadounidenses que se basan principalmente en el Internet para sus noticias. Esta categoría se debe mayormente a estudiantes graduados y que tienen acceso a Internet, ya sea con una computadora portátil, BlackBerry o iPhone. Aquí es donde el futuro de los lectores y los periódicos están dirigidos.

Blogueros 

Los blogueros escriben en registros de eventos Web (logs) o en blogs. Los periodistas tradicionales a menudo no consideran a los blogueros automáticamente periodistas. Esto tiene que ver más con las normas y prácticas profesionales que con el medio. Pero, a partir de 2005, los blogs han ganado generalmente al menos una mayor atención y han dado lugar a algunos efectos en la corriente principal del periodismo, como la exposición de los problemas relacionados con un segmento de televisión sobre el Servicio en la Guardia Nacional del Presidente Bush.

Foros 

Otras herramientas importantes de periodismo en línea son foros de Internet, los foros de debate y chats, especialmente a aquellos que representan a la versión en Internet de medios de comunicación oficiales. El uso generalizado de Internet en todo el mundo introduce una oportunidad única de crear un lugar de reunión para ambas partes en muchos conflictos, como el conflicto palestino-israelí y la guerra ruso-chechenia. A menudo, esto da una oportunidad única para encontrar nuevas alternativas de soluciones al conflicto, pero muchas veces el Internet se convierte en el campo de batalla por las partes en contradicción creando un sinfín de "batallas en línea."

Fuentes 

La afirmación de que las fuentes en línea son menos sesgadas y más informativas que los medios de comunicación oficiales es a menudo respaldado con la creencia de que los periodistas en línea no son más que voluntarios y profesionales independientes que no son pagados por su actividad, y por lo tanto están exentos de la ética corporativa. Pero recientemente muchos foros de Internet comenzaron a moderar sus foros a causa de la amenaza del vandalismo.

Algunos periodistas en línea tienen la ambición de sustituir a los principales medios de comunicación a largo plazo. Algunos foros independientes y de discusión ya han alcanzado un nivel de popularidad comparable con las principales agencias de noticias tales como estaciones de televisión y periódicos.

Radio y Pódcast 

La radio en Internet y pódcast son otros medios de comunicación independientes basados en Internet que están en crecimiento.

Temas legales 

Un problema emergente con el periodismo en línea en los Estados Unidos es que, en muchos estados, las personas que publican solamente en la Web no gozan de los mismos derechos de Primera Enmienda que los periodistas que trabajan para los medios de radiodifusión o de impresión. Como resultado, a diferencia de un periódico, ellos son mucho más responsables de cosas tales como la difamación. Sin embargo, en California, la protección de las fuentes anónimas se dictaminaron a ser las mismas para ambos tipos de periodismo.

Colecciones de noticias 

La Internet también ofrece opciones como canales de noticias personalizadas y agregadores, que compilan noticias de diferentes sitios web en un sitio. Uno de los agregadores de noticias más populares es Google News. Otros incluyen Newsfeedmaker.com, Topix.net, FaceofTruth, TheFreeLibrary.com, mangrova.com.

Sin embargo, las personas ven como perjudicial demasiada personalización de las noticias. Por ejemplo, algunos temen que el público tenga una exposición más restringida a la prensa. 

Desde marzo de 2005, Wikinoticias reescribe artículos de otras organizaciones de noticias.

Referencias

Véase también 
 Radio por Internet
 Televisión por Internet
 Periódico en línea
 Revista en línea
 Internet
 Internet en la ciencia ficción
 Sociología de Internet

Bibliografía

Enlaces externos 
 Directorio mundial de prensa digital
 Online News Association
 Online Journalism Review
 Teaching Online Journalism
 Wikinews

Periodismo en línea